Очо де Мајо има више значења:

 Очо де Мајо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Очо де Мајо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику